Georges Galley est un acteur français, né le  à Champigny-sur-Marne et mort le  à Neuilly-sur-Seine.

Marié à l'actrice Michèle Bardollet, il est le père de l'acteur Alexandre Gillet.

Biographie

Filmographie 
 1943 : La musique à travers les âges, court métrage de Louis Cuny   
 1948 : Le Bout de la route de Émile Couzinet
 1948 : Docteur Laennec de Maurice Cloche
 1948 : La Voix du rêve de Jean-Paul Paulin
 1949 : Drame au Vel'd'Hiv' de Maurice Cam
 1949 : Mademoiselle de La Ferté de Roger Dallier
 1949 : La Marie du port de Marcel Carné : un marin
 1950 : Fusillé à l'aube de André Haguet : le chasseur de chamois 
 1950 :  de Nunzio Malasomma
 1951 : Ils étaient cinq de Jack Pinoteau
 1951 : Agence matrimoniale de Jean-Paul Le Chanois
 1951 : Éternel espoir de Max Joly : Gilbert Valon 
 1951 : Les Quatre Sergents du Fort Carré de André Hugon : le lieutenant Morland 
 1952 : Femmes de Paris de Jean Boyer : Patrice 
 1953 : Les Enfants de l'amour de Léonide Moguy : Vittorio 
 1953 : La Rage au corps de Ralph Habib : le camionneur 
 1954 : Fantaisie d'un jour de Pierre Cardinal : Charlie 
 1954 : Les Grandes Manœuvres de René Clair : un officier 
 1954 : La Meilleure Part d'Yves Allégret
 1956 : Gorilla de Sven Nykvist et Lars-Henrick Ottoson : Jean de Markisar 
 1957 : Miss Pigalle de Maurice Cam
 1957 : Une nuit au Moulin-Rouge de Jean-Claude Roy
 1958 : Le Sicilien de Pierre Chevalier : le « vrai » Sicilien

Notes et références

Liens externes 
 

Acteur français de cinéma
Naissance en mai 1926
Naissance à Champigny-sur-Marne
Décès en décembre 1994
Décès à Neuilly-sur-Seine
Décès à 68 ans
Décès dans le département de la Seine
Naissance dans le département de la Seine